Дмитрий Гордей:
 Гордей, Дмитрий Михайлович (род. 1991) — российский видеоблогер и стример.
 Гордей, Дмитрий Фёдорович (род. 1960) — советский и украинский футболист, полузащитник.